Stanisław Wróbel (1863–1955) – polski rolnik, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stanisław Wróbel (1879–1954) – polski duchowny katolicki, doktor teologii
 Stanisław Wróbel (1917–2000) – polski ślusarz i polityk, poseł na Sejm PRL V, VI i VII kadencji
 Stanisław Wróbel (1920–2022) – polski rolnik, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stanisław Wróbel (1924–2003) – polski hydrobiolog, prof. dr hab.
 Stanisław Wróbel (ur. 1977) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Stanisław Wróbel – polski dziennikarz, redaktor naczelny Echa Dnia
 Stanisław Wróbel – polski muzyk, basista zespołu Wilki, wokalista Bulbwires
 Stanisław Wróbel – polski agronom, prof. dr hab.
 Stanisław Wróbel – polski fizyk, prof. dr hab.
 Stanisław Wróbel – polski urolog, dr hab.